Джон Мильтон Эллиотт (; , Скотт Каунти, Виргиния, США — ) — американский юрист и политик, представитель штата Кентукки в палате представителей США с 1853 по 1857 год и в Первом конгрессе Конфедеративных Штатов Америки.

В марте 1879 года был застрелен из двустволки во Франкфорте около капитолия штата полковником Томасом Бьюфордом, который был судьёй одного из округов Кентукки. Бьюфорд убил Эллиотта в связи с тем, что последний в суде принял решение против сестры Бьюфорда (дело касалось земельной собственности).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Конгресса США

Члены Палаты представителей от штата Кентукки
Убитые политики США